Als Fisher-Test werden bezeichnet:

Der exakte Test nach Fisher aus der mathematischen Statistik.
Der Fisher-Test (Neurologie) aus der Neurologie.